Појам Иркут може да се односи на:

 Иркут (корпорација)
 Иркут (река)